Калаш:
 Калаш — металлический горшок, широко используемый в ритуальной практике индуизма.
 Калаш — жаргонное название автоматов серии АК русского конструктора Калашникова Михаила Тимофеевича.
 Калаш — мужское имя в честь автомата.
 Калаш — представитель народа Калаши.
 «Калаш» — () фильм режиссёра — Ив Ренье (Yves Renier), сценарий Ив Ренье, Франк Анри (Franck Henry), актёр Жерар Депардьё.
 Калаш — ж.-д. станция, Казахстан.
 Калаш, Йозеф — чехословацкий гребец.

См. также 
 Калаша